

Toponymie
 Górna Wieś est un village polonais de la gmina de Błonie située dans le powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie
 Górna Wieś est un village polonais de la gmina de Michałowice située dans le powiat de Cracovie et dans la voïvodie de Petite-Pologne